Кратер Питат () — большой древний ударный кратер в области южного побережья Моря Облаков на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома и математика Пьетро Питата (около 1500—1560) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Гесиод примыкающий к западной части вала кратера Питат; кратер Вольф на севере-северо-западе; кратер Липперсгей на северо-востоке; кратер Деландр на востоке-юго-востоке; кратер Гаурико на юге и кратер Вурцельбауэр на юге-юго-западе. На севере от кратера Питат расположено Море Облаков, на западе-юго-западе Болото Эпидемий. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 100,6 км, глубина 680 м.

Кратер Питат имеет полигональную форму и затоплен темной базальтовой лавой над поверхностью которой выступает вершина вала. Вал имеет сложную форму, значительно разрушен, прорезан потоками лавы, рассечен долинами концентричными по отношению к валу и отмечен небольшими кратерами по всему периметру. В северной части вал практически полностью разрушен. Внутренний склон вала в южной части имеет ярко выраженную террасовидную структуру. Дно чаши выровнено лавой, у подножия внутреннего склона по всему периметру кратера при застывании лавы образовалась сеть борозд - борозды Питата. В восточной части чаши расположены несколько невысоких холмов. Массивный центральный пик высотой около 1000 м и состоящий из анортозита (A) и габбро-норито-троктолитового анортозита с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1)несколько смещен к северо-западу от центра чаши. К востоку от кратера Питат расположена касательная по отношению к валу цепочка кратеров (сателлитные кратеры Гаурико M, Питат B, N, P и G). В 60-е годы высказывалось предположение о вулканическом происхождении данной цепочки, но сегодня считается что она образована вторичными импактами при образовании бассейна Моря Дождей. 

Дно чаши кратера Питат отмечено светлыми лучами от кратера Тихо и имеет яркость 2 ½° по таблице яркостей Шрётера.

Сечение кратера 

На приведенном графике представлено сечение кратера в различных направлениях, масштаб по оси ординат указан в футах, масштаб в метрах указан в верхней правой части иллюстрации.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны. 
Кратер Питат на карте LAC-94. 
Селенологическая карта окрестностей кратера. 
Smaller and Smaller Rilles. 
Awesome Pitatus. 
Rings Within Rings. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны